Тијера син Номбре има више значења:

 Тијера син Номбре (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Тијера син Номбре (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику